Comitatul Putnam, conform originalului, Putnam County, este numele a nouă comitate din Statele Unite ale Americii, după cum urmează,

Comitate în Statele Unite ale Americii 

 Comitatul Putnam, statul  -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)
 Comitatul Putnam, statul   -- (Categorie și format)

Alte utilizări 

 "Putnam County" este titlul unui cântec de Tom Waits din albumul său din 1975 Nighthawks at the Diner

Vezi și 

 Districtul Putnam
 Putnam (dezambiguizare)
 Putnam (nume)